

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Arthur Vichot (1988- ), coureur cycliste français ;
 Frédéric Vichot, (1959- ), coureur cycliste français ;
 Louis-Antoine Vichot, (1825-1900), homme politique français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme